Менипп () — греческое имя. Известные носители:

 Менипп Гадарский (2-я половина III века до н. э.) — философ-киник, известный сатирик.
 Менипп Пергамский (I век до н. э.) — географ.
 Менипп Стратоникейский — ритор.
  — посол царя Антиоха III Великого.

Другое 
  — картина Диего Веласкеса.
  — диалог Лукиана.
  — поэма Лукиана.

См. также 
 Мениппа
 Мениппея
 Мениппова сатира
 Мениппова сатира (1594)